Me'ir () je mužské rodné jméno hebrejského původu, které znamená „zářící, osvětlující“, a také příjmení, často židovské. Jeho nositeli jsou mimo jiné následující lidé:

 rodné jméno
 Me'ir Amit (1921–2009) – izraelský politik, ministr, generál a náčelník vojenské rozvědky Aman
 Me'ir Argov (1905–1963) – izraelský politik
 Me'ir Dagan (1945–2016) – ředitel Mosadu
 Me'ir Simcha z Dvinsku – litevský rabín, autor spisu Mešech Chochma
 Me'ir Feinstein (1927–1947) – člen Irgunu odsouzený k trestu smrti a hrdina sionistického hnutí
 Me'ir Šamgar (1925–2019) – soudce Nejvyššího soudu Státu Izrael
 Me'ir Šitrit (* 1948) – izraelský politik a ministr

příjmení
 Abba Eban (Aubrey Solomon Meir; 1915–2002) – izraelský diplomat a politik
 Dov Ben Me'ir (1927–2020) – izraelský politik a poslanec
 Golda Meirová (1898–1978) – izraelská politička a ministerská předsedkyně
 Jehuda Ben Me'ir (* 1939) – izraelský politik a poslanec
 Leon Arje Me'ir (Leo Aryeh Mayer; 1895–1959) – izraelský historik umění a rektor

jiný význam
 Šalom Meir Tower – kancelářská budova v Tel Avivu
 Machon Me'ir – jeruzalémská ješiva
 Meir (album) – druhé studiové album norské skupiny Kvelertak

Související články 
 Ja'ir – mužské jméno téhož slovního kořenu
 Meyer – německé příjmení

Poznámky 

Mužská jména
Židovská příjmení